13-й Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин 2005 года  прошёл 12—22 июля в Монреале, Канада под эгидой ФМЖД.

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2005 год в шашках